Brahmana är ett släkte av bäcksländor. Brahmana ingår i familjen jättebäcksländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Jättebäcksländor

nl:Brahmana